Первая лига 2012/2013 годов () — 38-й розыгрыш Первой лиги Австрии по футболу с момента её основания.

Участники

Турнирная таблица

Регулярный турнир 

Источник данных: bundesliga.at

Бомбардиры 

Источник данных: bundesliga.at

Примечания

Ссылки 
 bundesliga.at 
 League321.com 

Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году
2012/2013
Спорт в Австрии в 2012 году
Спорт в Австрии в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013